Die Wtora liga 2020/21 war die 72. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 7. August 2020 und endete am 21. Mai 2021.

Modus 
17 Mannschaften traten an insgesamt 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Der Meister stieg direkt in die Parwa liga auf. Der Zweite und Dritte konnte noch über die Play-offs aufsteigen. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten drei Teams stiegen ab.

Vereine 
Die Aufsteiger ZSKA 1948 Sofia, PFK Montana und Absteiger OFK Pomorie, Spartak Plewen, Spartak Warna, sowie die freiwillig zurückgetretenen Botew Galabowo und Tschernomorez Baltschik wurden ersetzt durch Witoscha Bistriza aus der Parwa liga, sowie Dobrudscha Dobritsch, FC Sosopol, Jantra Gabrowo, Minjor Pernik, Septembwri Simitli und Sportist Swoge aus der Treta liga. Dunaw Russe, Absteiger aus der ersten Liga erhielt keine Lizenz und spielte in der Treta liga.

Abschlusstabelle

Play-off 
!Stadion
|Sofia (Owtscha-Kupel-Stadion)
|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bulgarian-football.com (englisch)

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21